Oleg Constantinovich da Rússia
Olegue de Quieve

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história